Kalah bezeichnet:
 Kalaha, ein Brettspiel
 Nimrud, eine assyrische Hauptstadt
 in mittelalterlichen arabischen Quellen östlicher Endpunkt einer Seefahrtsroute, mit Geluo in chinesischen Quellen gleichgesetzt und an der Küste des malaysischen Bundesstaates Kedah lokalisiert

Siehe auch:
 Kala
 Kahla (Begriffsklärung)